

Anno 
 2047 – (MMXLVII in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo
 2047 a.C.

Matematica 
 2047 – numero naturale

Astronomia 
 2047 Smetana – asteroide della fascia principale del sistema solare

Opere 
 2047 - Sights of Death – film di Alessandro Capone